Nico Spolidoro, né le , est un joueur professionnel de hockey sur glace bi-national suisse et italien.

Profil 
Gaucher, il joue au poste d'attaquant et porte le numéro de maillot 19.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002 || SC Langnau Tigers || Junior élite A || 10 || 1 || 1 || 2 || 4 || || || || || 
|-  
| 2002-2003 || SC Langnau Tigers|| Junior élite A || 33 || 6 || 5 || 11 || 35 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-  
| 2003-2004 || SC Langnau Tigers|| Junior élite A|| 24 || 6 || 5 || 11 || 52 || || || || || 
|-  
| 2003-2004 || SC Langenthal || LNB || 11 || 3 || 1 || 4 || 2 || || || || || 
|-  
| 2004-2005 || HC Bienne || LNB || 43 || 7 || 5 || 12 || 38 || 9 || 3 || 0 || 3 || 6
|-  
| 2005-2006 || HC Bienne || LNB || 19 || 5 || 2 || 7 || 28 || 20 || 2 || 1 || 3 || 8
|-  
| 2006-2007 || HC Bienne || LNB || 43 || 3 || 8 || 11 || 50 || 17 || 0 || 1 || 1 || 12
|-  
| 2007-2008 || HC Martigny || LNB || 44 || 18 || 12 || 30 || 44 || || || || || 
|-  
| 2007-2008 || SC Langenthal || LNB || 4 || 1 || 0 || 1 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-  
| 2008-2009 || HC Ajoie || LNB || 37 || 13 || 9 || 22 || 63 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-  
| 2009-2010 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 44 || 12 || 13 || 25 || 20 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
| 2010-2011 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 45 || 11 || 5 || 16 || 16 || 11 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
| rowspan="2"|2011-2012 || HC Ajoie || LNB || 13 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || -|| -
|-
| HC Martigny ||  Ligue || 11 || 5 || 7 || 12 || 2 || 13 || 11 || 10 || 21 || 34 	
|-
| 2012-2013|| HC Martigny || LNB|| 45 || 9 || 7  || 16 ||12 || 	4 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2013-2014|| SC Unterseen-Interlaken||  Ligue|| 22  || 8 || 10 || 18 || 2 ||	4 || 2 || 0 || 2 || 0 	
|-
| 2014-2015|| SC Unterseen-Interlaken || Ligue||28 || 7 || 10 || 17 || 46 || - || - || - || -|| -

Carrière internationale 

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior U-18
 2004

Championnat du monde junior 
 2006

Palmarès 
 Champion Suisse LNB en 2006 et 2007 avec le HC Bienne

Références

Voir aussi 

Naissance en mars 1986
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Martigny
Joueur du HC Ajoie
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Attaquant de hockey sur glace